Немоловский () — украинская фамилия. Известные носители:

 Немоловский, Александр Алексеевич (в монашестве Александр; 1876—1960) — епископ Русской православной церкви, митрополит Брюссельский и Бельгийский.
 Немоловский, Иван Филиппович (Немоловский-Косач; 1886—начало 1930-х гг.) — украинский политический и государственный деятель первой трети XX века, прапорщик Русской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Немоловский, Яков Иванович (в монашестве Иаков; 1862—1935) — обновленческий епископ Староконстантиноский.